Tetris è un videogioco inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984.
 Tetris Attack - versione differente del 1996
 Tetris DS - versione del 2006
 Tetris 99 - versione gratis e online del 2019 del videogioco

Cinema
 Tetris - film del 2023 diretto da Jon S. Baird

Televisione
 Tetris - programma televisivo italiano andato in onda dal 2006 al 2011